Шиповник вечнозелёный () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 

Шиповник вечнозелёный — вечнозелёный или полувечнозелёный кустарник с плетистыми ползучими или приподнимающимися стеблями до 10 м длиной. Шипы немногочисленные, редкие, изогнутые, примерно равные, сильно расширяющиеся к основанию.

Листья сложные, тёмно-зелёные, разделённые на 5—7 листочков, центральный из которых обычно крупнее боковых, с зубчатым краем. Верхняя и нижняя поверхности листочков обычно голые, однако средняя жилка иногда бывает слабо опушённой снизу.

Цветки одиночные, с короткими голыми рано опадающими прицветниками, до 4,5 см в диаметре, обычно ароматные. Доли чашечки железисто-опушённые с внешней стороны, опадающие после цветения. Лепестки белые. Пестики сросшиеся, с волосистыми рыльцами.

Плод яйцевидной или шаровидной формы, красно-оранжевого цвета, 1—1,6 см длиной.

Ареал 
Шиповник вечнозелёный в естественных условиях распространён в Южной Европе, Малой Азии и 
Северной Африке.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

вечнозеленый
Флора Европы
Флора Северной Африки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum